Svenska cupen 1967 var den trettonde säsongen av Svenska cupen, första svenska cupen på 14 år. Tävlingen avslutades med final på Idrottsparken i Norrköping, IFK Norrköping:s hemmaarena. I finalen besegrade Malmö FF just IFK Norrköping, med 2–0 inför  åskådare. Malmö FF blev det första laget att vinna Svenska cupen tre säsonger i följd.

Matcher

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Omgång 1

Omspel

Omgång 2

Omgång 3

Omspel

Omgång 4

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1967
Fotboll i Sverige 1967
Fotbollssäsongen 1967